George Putnam ist der Name folgender Personen:

* George Putnam (Geistlicher) (1807–1878), US-amerikanischer Geistlicher 
 George Putnam (Journalist) (1914–2008), US-amerikanischer Journalist und Nachrichtensprecher 
 George Putnam (Geschäftsmann, I), US-amerikanischer Geschäftsmann 
 George Putnam (Geschäftsmann, 1926) (* 1926), US-amerikanischer Geschäftsmann
 George Putnam (Geschäftsmann, III) (* 1951), US-amerikanischer Geschäftsmann 
 George Haven Putnam (1844–1930), US-amerikanischer Verleger und Autor 
 George Palmer Putnam (1814–1872), US-amerikanischer Verleger 
 George Palmer Putnam (Enkel) (1887–1950), US-amerikanischer Verleger, Autor und Forscher (Enkel von George Palmer Putnam)

Siehe auch:
 Herbert Putnam (George Herbert Putnam; 1861–1955), US-amerikanischer Bibliothekar